Janet, anche nota come Janet Airlines, è il nome non ufficiale dato a una flotta di aerei passeggeri operata dal Dipartimento dell'Aeronautica degli Stati Uniti per il trasporto di dipendenti militari e appaltatori. Lo scopo è quello di prelevare i dipendenti nel loro aeroporto di casa e portarli sul posto di lavoro e riportarli a casa nel pomeriggio. La compagnia aerea serve principalmente il sito di sicurezza nazionale del Nevada (in particolare l'Area 51 e il Tonopah Test Range), da un terminal privato dell'aeroporto Internazionale McCarran di Las Vegas.

Gli aeromobili della compagnia aerea sono generalmente privi di simboli o segni che rimandino alla compagnia, ma hanno una striscia rossa lungo i finestrini.

Storia 
Si dice che il segnale di chiamata "Janet" della flotta significa "Just Another Non-Existent Terminal", o "Joint Air Network For Employee Transportation".

Dopo la strage di Las Vegas dell'ottobre 2017, sono emerse notizie secondo cui il tiratore, oltre a sparare contro i concertisti, aveva anche preso di mira i serbatoi di carburante nel vicino aeroporto Internazionale McCarran. Ulteriori rapporti del New York Post hanno ipotizzato una possibile connessione tra i serbatoi di carburante vulnerabili e un'operazione Janet secretata.

Operazioni 
A causa della natura riservata della compagnia aerea, si sa poco sulla sua organizzazione. È gestita per l'USAF dall'appaltatore di infrastrutture e difesa AECOM attraverso l'acquisizione di AECOM, nel 2014, di URS Corporation, che ha acquisito EG&G Technical Services nel 2002, come derivato dalla storia di URS nella fornitura di questo servizio all'Aeronautica e dalle aperture di lavoro pubblicate da URS. Ad esempio, nel 2010, URS ha annunciato che avrebbe assunto assistenti di volo per Boeing 737 con sede a Las Vegas, richiedendo ai candidati di sottoporsi a un'indagine della loro vita precedente nell'ambito unico di poter ottenere un nulla osta di sicurezza top-secret.

A causa della sua segretezza, la compagnia aerea opera in una parte speciale dell'aeroporto Internazionale di Las Vegas-McCarran. I passeggeri salgono a bordo degli aerei sul lato ovest dell'aeroporto, vicino al parcheggio passeggeri della Janet Airlines.

I voli operano con un numero di volo a tre cifre e con prefisso WWW. Nella pubblicazione ufficiale dei codici aerei ICAO, questo specifico designatore di tre lettere è elencato come bloccato. Il nominativo ufficiale della compagnia aerea è semplicemente Janet. Tuttavia, la compagnia aerea utilizza anche diversi nominativi, chiamati Groom Callsigns una volta trasferiti a Groom Lake dal controllo di Nellis. Il nome del nominativo cambierà e il numero del nominativo sarà le ultime 2 cifre del numero di volo +15. Ad esempio, se il nominativo fosse Janet 412, e fosse trasferito al controllo di Groom Lake, il nominativo sarebbe simile a "Bunny 27".

Codici della destinazione 
A causa della segretezza della compagnia aerea, Janet Airlines utilizza codici speciali per le sue destinazioni. Non tutti i codici sono noti. Tuttavia, sono elencati i seguenti:

Destinazioni 
Le destinazioni Janet, principalmente militari, includono:

Oltre a queste destinazioni, sono presenti altre segnalazioni di Janet Airlines che ha presentato piani di volo per molti altri aeroporti.

Flotta 
I primi voli da Las Vegas all'Area 51 furono effettuati nel 1972 da un Douglas DC-6 operato da EG&G. Un secondo Douglas DC-6 fu aggiunto nel 1976 e questo tipo di aeromobile rimase in uso fino al 1981.

A partire dalla metà del 2015, la flotta della Janet era composta da sei Boeing 737-600 dipinti di bianco con un'importante linea rossa all'altezza dei finestrini. La flotta è registrata presso il Dipartimento dell'Aeronautica Militare, mentre alcuni velivoli precedenti erano registrati presso diverse società di leasing di velivoli civili. Prima dell'arrivo dei 737-600, Janet utilizzava Boeing 737-200, alcuni dei quali convertiti da aerei militari T-43A. Uno dei 737-200 con registrazione N5177C negli anni ottanta era di base in Germania all'aeroporto internazionale di Francoforte (che all'epoca era anche sede di una base USAF, la Rhein-Main Air Base), e gestito da Keyway Air Transport, apparentemente una società di facciata per un'operazione del governo degli Stati Uniti. È stato ritirato il 6 marzo 2009. Insieme agli altri 737-200, fu inviato ad AMARG presso la base aeronautica di Davis – Monthan in Arizona per lo stoccaggio.

Tutti i 737-600 erano operati da Air China con l'eccezione di N273RH e N365SR che erano precedentemente operati dalla ormai defunta China Southwest Airlines prima di essere acquisiti per le operazioni dell'Aeronautica USA a partire dal 2008. Gli aerei furono inizialmente portati alla base aerea di Wright-Patterson prima di essere trasferiti a Las Vegas.

Un Beechcraft 1900 venne distrutto il 16 marzo 2004, quando si schiantò in avvicinamento all'aeroporto Tonopah Test Range dopo che il pilota aveva subito un arresto cardiaco. Cinque persone, incluso il pilota, sono morte nell'incidente.

La livrea della compagnia è simile a quella della defunta Western Airlines.

La flotta, aggiornata al dicembre 2022, è così composta:

Incidenti

Note

Altri progetti 

Compagnie aeree statunitensi